Irnberger ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Irnberger (1949–2010), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Thomas Albertus Irnberger (* 1985), österreichischer Geiger